Topolice peut faire référence à :

Toponymie
en Pologne :
 Topolice, un village de la voïvodie de Basse-Silésie.
 Topolice, un village de la voïvodie de Łódź.